Глиница — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глиница — деревня в Мозырском районе Гомельской области.

Польша 
 Глиница — село в сельской гмине Мехув Мехувского повята Малопольского воеводства.

Россия 
 Глиница — село в Льговском районе Курской области.

Украина 
 Глиница — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Глиница — село в Черновицком районе Черновицкой области.